«КА Батна» — алжирский футбольный клуб из города Батна, выступающий в Чемпионате Алжира по футболу.

История 
Основан в 1932 году под названием «Клуб Атлетик Батнен», позднее переименован в «Шабаб Орес де Батна» в честь горного массива, расположенного рядом с городом, сохранив свою аббревиатуру ( или ). Некоторое время носил название «Chabab Nassij Batna». Цвета клуба — красно-синие. В первые годы выступал в региональных соревнованиях, в 1951 году включён в одну из трёх действовавших тогда высших лиг — лигу региона Константина.

Принципиальный соперник клуба — «МСП Батна» (ранее назывался «АС Батна»). В первые десятилетия их противостояние носило идеологический характер — «КА Батну» поддерживали сторонники алжирской независимости, тогда как за «МСП Батну» болели французы и сторонники союза с Францией. В ходе войны за независимость 1954—1962 годов (также как и в ходе Второй мировой войны) КА Батна приостановил участие в соревнованиях, многие футболисты и другие члены клуба сражались на стороне борцов за независимость, 64 члена клуба погибли в войне.

Клуб принял участие в первом едином чемпионате Алжира 1962/63 в высшей лиге. В турнире принимали участие более ста команд, разделённых на 14 групп. «КА Батна» стал середняком своей группы и не квалифицировался для участия в высшем дивизионе на следующий сезон.

В следующий раз клуб вернулся в высший дивизион в сезоне 1975/76, заняв в этом сезоне восьмое место среди 16-и команд. Выступал в высшем дивизионе до сезона 1981/82, затем вернулся на высший уровень в чемпионате 1993/94 и снова вылетел в сезоне 2003/04. В 2000-е и 2010-е годы неоднократно курсировал между высшим и первым дивизионами.

В Кубке Алжира клуб дважды доходил до финала — в сезоне 1997 уступил клубу «УСМ Алжир» 0:1, а в 2010 году был разгромлен «ЕС Сетифом» 0:3. В 2011 году в первый раз в истории получил возможность участвовать в международном клубном турнире — африканском Кубке Конфедераций, где в первом же раунде уступил ливийскому «Ан-Насру» из Бенгази в серии пенальти.

У клуба существует фанатская группировка «Ультра Орес Бойз», созданная, по собственному утверждению, в 1965 году под впечатлением от посещения города Батна Че Геварой.

История выступлений

Достижения 
 Высшее достижение в чемпионате Алжира: 6 место в сезоне 1976/77
 Финалист Кубка Алжира: 1997, 2010
 Финалист Кубка Алжирской лиги: 1998

Тренеры 
 Брахим Геллиль (1980-е годы)
 Мустафа Бискри (~2010)
  Амер Джамель (июль 2011 — февраль 2012)
 Тоуфик Руабах (февраль-июль 2012)
 Абделькрим Латреш (август 2012)
 Рашид Буарата (август-октябрь 2012)
 Тоуфик Руабах (октябрь — декабрь 2012)
 Али Фергани (январь-октябрь 2013)
  Захария Продан (октябрь 2013 — ?)
 Рашид Буарата (~2016)

Примечания

Ссылки 
 Info about CA Batna
 SportListings.com — CA Batna

Футбольные клубы Алжира
Батна